Insel kan syfta på:

 Insel Verlag, ett tyskt bokförlag
 Die Insel, en tysk litteratur- och konsttidskrift 1899–1901

Platser

Antarktis 

 Mount Insel,

Tyskland 

 Insel, Stendal – ort, Stendal, Sachsen-Anhalt,

Se även 

Incel - ofriviligt celibat

Robotskapade Antarktisförgreningar